L'edizione 1985-1986 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Beşiktaş Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Tanju Çolak (Samsunspor), con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti
Beşiktaş Campione di Turchia 1985-1986.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa dei Campioni 1986-1987.
 Galatasaray ammesso alla Coppa UEFA 1986-1987.
Sakaryaspor, Orduspor e Kayserispor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Campionato turco di calcio